Un portefeuille est un effet personnel permettant de ranger ses argent, carte de crédit, papiers d'identité, etc.
 Un  ('Digital wallet' en anglais), est un service en ligne avec ou sans dispositif physique associé qui permet le paiement chez un commerçant en ligne ou physique.
 En finance, un portefeuille désigne un ensemble de valeurs mobilières détenus à titre d'investissements, de dépôt, de provision ou de garantie détenues par un établissement ou un individu.
 En politique, un portefeuille désigne la tâche assignée à un ministre, c'est-à-dire son ministère. Dans certains cas, on rencontre des ministres sans portefeuille.
 Pour le graphiste, un portefeuille est une collection prédéfinie de gravures, reproductions, dessins.
 Mise en portefeuille est un accident de la route qui implique une semi-remorque.

Hydronymie 
 Le Portefeuille, rivière française du département du Cher, affluent de l'Arnon, sous-affluent du Cher.
 Le Portefeuille, ruisseau français du département de l'Indre, affluent de l'Anglin, donc un sous-affluent de la Gartempe